Памятник стратегической ракете 15А15 — технический памятник в городе Байконуре.

Установлен в октябре 2001 года в парке Мира, на улице академика Янгеля.

История 
Советская жидкостная, двухступенчатая межконтинентальная баллистическая ракета МР УР-100, получившая индекс 15А15, входившая в состав стратегического ракетного комплекса шахтного базирования 15П015, была создана для частичной замены МБР легкого класса УР-100.

Приказ Министерства общего машиностроения «О разработке ракетного комплекса 15А15 с выходом на АКИ в 1973 году» был подписан в сентябре 1970 года. Головным разработчиком было определено КБ «Южное» в городе Днепропетровске, которое возглавлял М. К. Янгель.

Первый пуск ракеты состоялся на Байконуре 26 декабря 1972 года, а в декабре 1974 года испытания были успешно завершены. 30 декабря 1975 года ракетный комплекс МР УР-100 был принят на вооружение РВСН СССР, и оставался в строю вплоть до 1994 года.

В память об этих событиях и в честь 90-летия со дня рождения главного конструктора КБ «Южное», дважды Героя Социалистического Труда, академика Михаила Кузьмича Янгеля, в октябре 2001 года, в парке Мира города Байконура, на двойной постамент была установлена транспортировочная платформа с ТПК стратегической ракеты 15А15.

Туда же, был перенесён и бюст академика Янгеля, ранее располагавшийся на пересечении проспекта Королёва с улицей Ниточкина.

Описание 

Памятник представляет собой подлинный транспортно-пусковой контейнер стратегической ракеты 15А15 (МР УР-100) на транспортировочной платформе, покрашенный в зелёный цвет, и установленный на двойной бетонный постамент, отделанный керамической плиткой.

На постаменте закреплена аннотационная доска с текстом:

Примечания

Ссылки 
 МБР МР-УР-100 (Байконур) / livejournal.com
 Baikonur city, Kazakhstan (Bajkonur)
 МР УР-100 (15А15), МР УР-100УТТХ (15А16) — межконтинентальная баллистическая ракета / oruzhie.info
 Новая командировка в Байконур (глава вторая)
 Межконтинентальная баллистическая ракета 15А15 (SS-17) (Байконур) / wikimapia.org

15А15
15А15
Здания и сооружения, построенные в 2001 году в Казахстане